Kappie (Toonder), een strip van Toonder Studio's
 Kappie (Bert van der Meij), een strip van Bert van der Meij